E72 peut faire référence à :
 Autres troubles du métabolisme des acides aminés, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Route européenne 72, une route reliant Bordeaux à Toulouse en France ;
 Nokia E72, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres